«Из истории дипломатии» — научно-популярная серия книг специализированного издательства «Международные отношения» (Москва), выходившая в 1989—1991 годах. В серию вошли книги о видных политических деятелях, непосредственно участвовавших в разработке и реализации внешнеполитических решений; переиздания мемуаров дипломатов; книги об истории и деятельности дипломатической службы России в важные исторические периоды.

Первой книгой, открывшей серию, стало издание о С. Ю. Витте.

Формат книги: 84x108/32 (130х205 мм); переплёт или бумажная обложка.

Книги серии

1989 
  (в пер.)
  (обл.)
  (в пер.)
  (обл.)
  (обл.)

1991 
  (в пер.)
  (в пер.)
  (обл.)

Ссылки 
 Книги серии в Нижегородской фундаментальной библиотеке

Научно-популярные книжные серии
Книги издательства «Международные отношения»